Jméno Adeodatus nosili dva papežové římskokatolické církve. Jméno je latinskou složeninou slov: A Deo datus, což znamená Od Boha daný.

papežové
 sv. Adeodatus I. – pontifik v letech 615–618
 Adeodatus II. – pontifik v letech 672–676

Papežové podle jména